Bockholz steht für

 eine Bezeichnung für das Holz der Gattung Paubrasilia echinata
 einen Hof in der Gemeinde Winnemark